Lusici steht für:

 die Lusici oder Lusitzi, ein ehemaliger westslawischer Stamm auf dem Gebiet der heutigen Niederlausitz
 den Gau Lusici, die Siedellandschaft dieses Stammes, an welche sich südlich und westlich die Gaue Nisan, Daleminzi und  Nizizi anschlossen
 Dietrich Lusici (* 1942), deutscher Maler, Grafiker und Keramiker